Amerikai Egyesült Államok
Girard (Alabama)
Girard (Georgia)
Girard (Illinois)
Girard (Kansas)
Girard (Michigan)
Girard (Minnesota)
Girard (Nyugat-Virginia)
Girard (Ohio)
Girard (Pennsylvania)
Girard (Texas)